Na Litwie (lit. Smilgiai):
 Smilgie – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie poniewieskim
 Smilgie – wieś, położona w okręgu poniewieskim, w rejonie birżańskim
 Smilgie – wieś, położona w okręgu kowieńskim, w rejonie koszedarskim
 Smilgie – wieś, położona w okręgu poniewieskim, w rejonie kupiskim
 Smilgie – wieś, położona w okręgu mariampolskim, w rejonie mariampolskim
 Smilgie – wieś, położona w okręgu uciańskim, w rejonie malackim

Linki zewnętrzne